Владимир Емельянович Владыкин (литературный псевдоним — Омель Лади; 20 марта 1943, Можга, Удмуртская АССР) — российский и удмуртский поэт, эссеист, этнограф, доктор исторических наук, профессор, заслуженный деятель науки Удмуртской Республики, лауреат Государственной премии Удмуртской Республики, член-корреспондент Этнографического общества Венгерской академии наук и финно-угорского общества Финляндии, член Союза писателей России и Финского литературного общества. Почётный гражданин Удмуртской Республики (2003).

Биография 
Владимир Владыкин родился 20 марта 1943 года в Можге, в семье служащих. Учился в Кезской семилетней школе, в 1957 году поступил в Можгинское педагогическое училище. Окончил училище с отличием, в 1961 году поступил на исторический факультет Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова. Окончил университет с отличием, обучался в аспирантуре. В 1969 году защитил кандидатскую, в 1991 году — докторскую диссертацию.

В 1969—1972 годах Владимир Владыкин работал старшим научным сотрудником Удмуртского научно-исследовательского института, ныне Удмуртский институт истории, языка и литературы Уральского отделения Российской академии наук. С 1972 года — старший преподаватель, доцент, заведующий кафедрой истории древнего мира и средних веков. В 1997 году — профессор, заведующий кафедрой этнологии и регионоведения Удмуртского государственного университета. Стажировался в Берлинском университете имени Гумбольдта (1974—1975); в качестве переводчика побывал в Индии и Афганистане. Осуществил этнографические экспедиции ко всем группам удмуртов, включая живущих в Поволжье, на Урале и в Сибири.

Первые литературные публикации Владимира Владыкина относятся ко времени учёбы в Можгинском педучилище. В 1980 году в издательстве «Удмуртия» вышел сборник его стихов «Отчего поёт тюрагай?» на двух языках — удмуртском и русском, в 1998 году — сборник «В народе говорят» (на двух языках). В 1992 году Владыкин опубликовал первую в удмуртской литературе книгу-эссе «Йыбыр—скон» (Благодарение) о десяти классиках удмуртской литературы — Кузебае Герде, Ашальчи Оки, Кедра Митрее, Г. Красильникове, Ф. Васильеве и др., также на удмуртском и русском языках.

В 1993 году Владыкин Владимир Емельянович стал членом Союза писателей России, главным редактором и автором предисловий серии об удмуртском фольклоре «Зарни крезь» — «Золотые гусли». В 1995 году Российский культурный центр провёл творческий вечер В. Е. Владыкина в Будапеште.

Владимир Емельянович Владыкин избирался членом редколлегии журналов «Урал», «Кизили» (Удмуртия), «Финно-угроведение» (Йошкар-Ола), «Арт» (Сыктывкар), председателем экспертно-консультационного Совета Министерства национальной политики УР, членом экспертного совета по национальным вопросам при Президенте УР, председателем экспертно-художественного совета Республиканского Центра декоративно-прикладного искусства и ремёсел, членом термино-орфографической комиссии Государственного Совета УР.

В. Владыкин читал лекции в МГУ, в Литературном институте им. Горького, Глазовском пединституте, Берлине, Лейпциге, Будапеште, Хельсинки.
Принимал участие в международных, российских и республиканских проектах «Мифология Уралика», «Народы и культуры России», энциклопедии «Удмуртская Республика». Выступал с докладами на многих союзных, международных конференциях, симпозиумах, конгрессах в Москве, Тбилиси, Самарканде, Петрозаводске, Саранске, Йошкар-Оле, Сыктывкаре, Суздале, Уфе, Казани, Будапеште, Венгрии, Финляндии и в других городах и странах).

В. Е. Владыкин — автор более 250 опубликованных в стране и за рубежом научных работ по этнографии удмуртов, бесермян, цыган, лужичан: «Религиозно-мифологическая картина мира удмуртов» (1994), «История этнографии удмуртов» (1984) и «Этнография удмуртов» (1991, 1997) (обе совместно с Людмилой Христолюбовой), публикации в «Большой Советской энциклопедии», «Советской исторической энциклопедии», энциклопедиях «Народы России» и «Удмуртская Республика», журналах «Советская этнография», «Вопросы истории», «Наука и религия», «Этносфера» и др.

Труды этнографа были переведены на английский, немецкий, венгерский, финский, эстонский и другие языки.

Библиография 
Выборочно:
 Очерки этнической и социально-экономической истории удмуртов до начала XX века: диссертация кандидата исторических наук. (576) / Моск. гос. ун-т имени М. В. Ломоносова. Ист. фак. Кафедра этнографии. — , 1969. — 386 с.: ил.
 Отчего поёт тюрагай: Стихи, притчи, афоризмы. / [Вступит. статья А. Шкляева]. — Ижевск: Удмуртия, 1980. — 146 с.; ил.
 Религиозно-мифологическая картина мира удмуртов. — Ижевск: Удмуртия, 1994. — 383 с., [24] л. ил.; ISBN 5-7659-0505-6
 В народе говорят: Стихи и рассказы. — Иллюстрации М. Гарипова. — Ижевск: Удмуртия, 1998. — 197 с.: цв ил. — ISBN 5-7659-0683-4 (Золотые гусли)
 Мелодия небесной росы: Мифы, предания, сказки, песни, пословицы, поговорки / Редкол.: В. Е. Владыкин (гл. ред.) и др.; Иллюстрации М. Г. Гарипова]. — Ижевск: Удмуртия, 1988. — 119 с.: цв. ил. (Золотые гусли)
 Мон: О себе и других, о народах и Человеках, и… — Ижевск: Удмуртия, 2003. — 399 с.: портр.; ISBN 5-7659-0168-9
 Ми — удмуртъёс. Ӟечесь-а? = Мы — удмурты. Здравствуйте! = We are the Udmurts. Nice to meet you!: на удмуртском, русском и английском языках / Омель Лади. — Ижевск: Удмуртия, 2007. — 124 с.: цв. ил.; ISBN 978-5-7659-0454-1
 Удмурты: историко-этнографический очерк / В. Е. Владыкин, Л. С. Христолюбова. — Ижевск: Удмуртия, 2008. — 247 с.: ил.; ISBN 978-5-7659-0484-8 (Bibliotheca fenno-ugrica)
 Религиозно-мифологическая картина мира удмуртов. — 2-е изд., доп. — Ижевск: Удмуртия, 2018. — 399 с., [24] л. ил.; ISBN 978-5-7659-1031-3
 Диалог продолжается. — Ижевск: Удмуртский федеральный исследовательский центр Уральского отд-ния Российской акад. наук, 2018. — 399 с., [24] л. портр.; ISBN 978-5-7659-1030-6

Звания и награды 
 Почётная грамота Президиума Верховного Совета Удмуртской АССР (1981)
 Почётный иностранный член-корреспондент Этнографического общества Венгерской академии наук (1985)
 Заслуженный деятель УАССР (1989)
 Почётный иностранный член Финно-угорского общества (Финляндия, 1991)
 Почётный иностранный член Финского литературного общества (Финляндия, 1992)
 Почётная грамота Президиума Верховного Совета Удмуртской АССР (1993)
 Почётный иностранный член Фольклорного Общества (Финляндия, 1995)
 Почётный работник высшей школы Российской Федерации (1998)
 Государственная премия УР (за монографию «Религиозно-мифологическая картина мира удмуртов», 1995)
 Государственная научная стипендия РАН как один из выдающихся учёных России (2000—2003)
 Всеудмуртская национальная премия имени Кузебая Герда (Удмуртия, 2001)
 Орден Дружбы (2002)
 Премия Правительства Российской Федерации в области культуры (2011)
 Благодарность Председателя Государственного Совета Удмуртской Республики (2018)
 Благодарность Президента Российской Федерации (2020)

Примечания

Ссылки 
 Имена Удмуртии: Владыкин Владимир Емельянович (1943)
 Зоя Богомолова Владимир Владыкин (1943) // Писатели и литературоведы Удмуртии. — Ижевск, 2006. — С. 32-33.
 Зоя Богомолова Высокая личность — вечная тема искусства и науки / Голоса эпохи. — Ижевск, 2003. — С. 623—626.
 Александр Шкляев Сердцем и мыслью // Марлы кырӟа тюрагай = Отчего поет тюрагай / В. Владыкин. — Ижевск, 1980. — С. 5-9.

Удмуртские поэты
Поэты Удмуртии
Краеведы Удмуртии
Учёные по алфавиту
Доктора исторических наук
Заслуженные деятели науки Удмуртской Республики
Лауреаты государственной премии Удмуртской Республики
Члены Союза писателей России
Персоналии:Ижевск
Почётные граждане Удмуртской Республики